Bergmannstraße ist der Name folgender Straßen:

 Bergmannstraße in Aue, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Aue (Sachsen)
 Bergmannstraße (Bad Kissingen) in Bad Kissingen, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Kissingen
 Bergmannstraße in Beienrode (Königslutter)
 Bergmannstraße in Bregenz, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Bregenz
 Bergmannstraße (Berlin), Straße in Berlin-Kreuzberg
 Bergmannstraße in Berlin-Zehlendorf, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Zehlendorf#B
 Bergmannstraße in Dortmund, siehe Liste der Baudenkmale im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-Nord
 Bergmannstraße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Striesen
 Bergmannstraße in Hannover, siehe Heinrich Bergmann (Politiker, 1799)#Bergmannstraße
 Bergmannstraße in Lauta, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lauta
 Bergmannstraße in Leer (Ostfriesland), siehe Liste der Naturdenkmale im Landkreis Leer
 Bergmannstraße (München)